Абра́мцево — остановочный пункт Ярославского направления Московской железной дороги в одноимённом селе Сергиево-Посадского района Московской области.

Расположена в 57 километрах от Ярославского вокзала города Москвы.

Платформа построена не позднее 1948 года. До 1954 года носила название Платформа 57 км. Две боковые платформы. Два пути. Электрифицированы все.

Платформа была реконструирована в 90-х годах. В результате платформа по направлению к Москве сдвинута на юг относительно противоположной. За её северным концом видны остатки старой платформы. Турникеты отсутствуют. Одна касса на платформе в сторону Москвы.

У платформы два выхода: в северном торце к музею-заповеднику «Абрамцево» и к гаражному кооперативу в черте города Хотьково, восточный выход (с платформы от Москвы) — тоже к гаражному кооперативу.

Название 
Новое название происходит от села Абрамцево и одноимённого музея-заповедника, соединённого с платформой пешеходной дорожкой, ведущей через лес.

Конструкция и оформление 
Конструкция навеса от дождя отлична от типовых конструкций, применявшихся для оборудования платформ участка Софрино — Сергиев Посад и стилизована под крышу древнерусской избы.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания 

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сергиево-Посадского района